

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych 
 New Market – jednostka osadnicza w stanie Alabama, w hrabstwie Madison
 New Market – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Montgomery
 New Market – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Taylor
 New Market – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Frederick
 New Market – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Scott
 New Market – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Jefferson
 New Market – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Shenandoah

Gminy w Stanach Zjednoczonych 
 New Market (ang. New Market Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Scott
 New Market (ang. New Market Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Randolph
 New Market (ang. New Market Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Highland

Zobacz też 
 Bitwa pod New Market – bitwa podczas wojny secesyjnej (15 maja 1864) na terenie hrabstwa Shenandoah w stanie Wirginia